

Geografia 
 Francia
 Auxerre – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea

Persone 
 Aimone di Auxerre – scrittore e teologo francese
 Alice di Borgogna-Auxerre – contessa d'Auxerre dal 1262 alla sua morte
 Amatore di Auxerre – vescovo di Auxerre, venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 Elperico di Auxerre – monaco cristiano francese
 Erico di Auxerre – scrittore e teologo francese
 Goffredo d'Auxerre – abate e teologo francese, segretario di Bernardo di Chiaravalle
 Oddone di Auxerre – monaco cristiano e abate francese
 Remigio di Auxerre – monaco cristiano, teologo e filosofo francese

Altro 
 A.J. Auxerre – società calcistica francese con sede nella città di Auxerre
 Dama di Auxerre – scultura greca del VII secolo a.C. conservata nel Museo del Louvre di Parigi